

Localidades

Saint-Remy (Haute-Saône)
Saint-Remy (Vosges)
Ou ainda:
Saint-Rémy (Ain)
Saint-Rémy (Aveyron)
Saint-Rémy (Calvados)
Saint-Rémy (Corrèze)
Saint-Rémy (Côte-d'Or)
Saint-Rémy (Dordonha)
Saint-Rémy (Saône-et-Loire)
Saint-Rémy (Deux-Sèvres)

Desambiguações de topônimos